Кайбицы — село в Буинском районе Татарстана, административный центр Кайбицкого сельского поселения.

География 
Располагается на левом притоке реки Свияга, в 8 километрах к северо-западу от города Буинск.

История 
Основано в XVII веке. В 1774 году из деревни Большие Кайбицы переехал человек по имени Уракай. Поэтому село назвали Кайбицы.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Ахмаметева Кайбецы тож, крещеных татар, служилых татар, из Свияжского уезда вошла в состав Буинского уезда.

В 1859 году деревня Кайбицы (Ахмаметево), по коммерческому тракту из г. Буинска в г. Курмыш, относилась ко 2-му стану Буинского уезда Симбирской губернии.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1863 году, населённый пункт упомянут как лашманская деревня Кайбицы (Ахмаметево) 2-го стана Буинского уезда Симбирской губернии. Располагалась на правом берегу речки Сухой Лаще, на коммерческом тракте из Буинска в Курмыш, в 9 верстах от уездного города Буинска и в 35 верстах от становой квартиры в удельной деревне Шихарданы. В деревне, в 96 дворах проживали 788 человек (379 мужчин и 409 женщин), была мечеть.

В XVIII — 1-й половине XIX веков большая часть жителей относилась к категории государственных крестьян, несла лашманскую повинность, часть населения составляли удельные (бывшие дворцовые) крестьяне. Население занималось земледелием, разведением скота, лапотным, плотничным, тележным промыслами. В начале XX века в селе функционировали 2 мечети, мектеб, мельница. В этот период надел земельного владения сельской общины составлял 1742 десятины.

До 1920 года село входило в Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 года село вошло в состав Буинского кантона Татарской АССР. С 10 августа 1930 года село находится в Буинском районе.

Население 
Число жителей:
 1782 г. — 209 душ мужского пола,
 1859 г. — 788
 1880 г. — 967
 1897 г. — 1192
 1911 г. — 1343
 1913 г. — 1636
 1920 г. — 1331
 1926 г. — 1110
 1938 г. — 970
 1949 г. — 992
 1958 г. — 1861
 1970 г. — 968
 1979 г. — 974
 1989 г. — 599
 2002 г. — 636
 2010 г. — 580

Примечания

Литература 

Населённые пункты Буинского района